

Patronymes 
 Carlos Trillo (1943-2011), scénariste argentin de bande dessinée ;
 Federico Trillo (né en 1952), homme politique espagnol ;
 François Trillo, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV ;
 Jean Trillo (né en 1944), joueur français de rugby à XV ;
 Manny Trillo (né en 1950), ancien joueur vénézuélien de baseball.

Toponymes 
 Trillo, une commune d'Espagne dans la province de Guadalajara.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme